Лас Хемелас има више значења:

 Лас Хемелас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Хемелас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Хемелас, Ихинио Перез (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Хемелас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Хемелас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хемелас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хемелас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Хемелас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Хемелас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Хемелас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хемелас, Бреча 109 кон Километро 16 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Хемелас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Хемелас (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хемелас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хемелас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хемелас (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику